Miejscowości w USA:
 Waldwick – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Waldwick – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
Gminy w USA:
 Waldwick (ang. Waldwick Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa